– polska reżyser i producent branży filmowej
 Katarzyna Janus – prezenterka programu TVN Gra
  – polska filolożka